DGS pode significar:
Direcção-Geral da Saúde do Ministério da Saúde português.
Direcção-Geral de Segurança, a polícia política portuguesa no período entre 1969 e 1974, que sucedeu à Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE);

Desambiguações de siglas